Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2004 war die 18. Auflage der von der International Billiards & Snooker Federation ausgetragenen Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 27. Juli bis 5. August in den Ivy Rooms in Carlow im Südosten der Republik Irland statt.

Gary Wilson aus England gewann das Turnier durch einen 11:5-Sieg im Endspiel gegen den Thailänder Kobkit Palajin. Als U21-Weltmeister qualifizierte er sich auch für die Main-Tour-Saison 2005/06.

Modus 
Die U21-Weltmeisterschaft hatte 64 Teilnehmer, die in 8 Gruppen zu je 8 Spielern im Round-Robin-Modus (Jeder gegen Jeden) die Vorrunde spielten. Die besten 4 jeder Gruppe qualifizierten sich dann für das Hauptturnier. Diese 32 Spieler ermittelten anschließend in einem Ausscheidungsturnier den Weltmeister.

Hauptturnier

Century-Breaks

Quellen 

2004
Snookerveranstaltung 2004
Billardturnier in Irland
County Carlow